Нефть — многозначный термин.

 Нефть — горючее полезное ископаемое.

Художественные произведения
 «Нефть» — музыкальный альбом Dino MC 47.
 «Нефть» — фильм режиссёра Пола Томаса Андерсона, вышедший в 2007 году.

Организации
 «Нефть» — дореволюционное товарищество.

См. также 
 Нефть-Ёль